

Cinema 
 Tenderness – film del 2009 diretto da John Polson

Letteratura 
 Tenerezza (Tenderness) – romanzo di Robert Cormier del 1998

Musica 
 Tenderness – album di Kip Hanrahan del 1990
 Tenderness – album di Al Jarreau del 1994
 Tenderness – album di J. D. Souther del 2015
 Tenderness – album di Duff McKagan del 2019